Tschernazke (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschernazke (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Tschernazke (Seredyna-Buda), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda